Estisch voetbalelftal (mannen)
 Estisch voetbalelftal (vrouwen)
 Estisch voetbalelftal onder 21 (mannen)